est la formule brute de plusieurs isomères.

 cloquintocet-mexyl, numéro CAS 
 25C-NBOMe, numéro CAS